Trichobranchidae är en familj av ringmaskar. Trichobranchidae ingår i ordningen Terebellida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trichobranchidae 62 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Trichobranchidae